Гран-при Кореи 2011 года (официально Korean Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 16 октября 2011 года на международном автодроме Кореи в Йонаме, Чолла-Намдо, Республика Корея. Она стала шестнадцатой гонкой сезона 2011 Формулы-1.

Свободные заезды

Квалификация

Гонка 

|}
  Пастор Мальдонадо получил штраф в виде проезда по пит-лейн за неправильный выезд с пит-лейн.
  Виталий Петров получил штраф в виде потери пяти позиций на старте Гран-при Индии за столкновение с Михаэлем Шумахером.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки

Гран-при Кореи